These Words – album di Angela Aki del 2000
 These Words – singolo di Natasha Bedingfield del 2004, dall'album Unwritten